The Power and the Glory ("il potere e la gloria" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 The Power and the Glory – film del 1918 diretto da Lawrence C. Windom 
 Potenza e gloria (The Power and the Glory) – film del 1933 diretto da William K. Howard
 The Power and the Glory – film del 1961 diretto da Marc Daniels

Letteratura 
 Il potere e la gloria (The Power and the Glory) – romanzo di Graham Greene del 1940

Musica 
 The Power and the Glory – album dei Gentle Giant del 1974
 The Power and the Glory – album dei Cockney Rejects del 1981
 The Power and the Glory – album di Jimmy Cliff del 1983
 The Power and the Glory – gruppo musicale mathcore

Wrestling 
 Power and Glory – tag team attivo all'inizio degli anni novanta nella World Wrestling Federation, composto da Hercules Hernandez e Paul Roma